«Выходные в Ментоне» () — картина австралийского художника-импрессиониста Гейдельбергской школы Чарльза Кондера, написанная в 1888 году. Находится в Художественной галерее Южной Австралии в Аделаиде.

Описание 
На картине изображён пляж в пригороде Мельбурна Ментоне в яркий солнечный день. Изображение Кондером людей, отдыхающих на берегу моря, и яркое полуденное солнце делают картину явно австралийской по своему характеру.

История 
Картина была впервые выставлена ​​на весенней выставке Общества художников Виктории в ноябре 1888 года, через месяц после того, как Кондер, которому было всего 20 лет, прибыл в Мельбурн из Сиднея. Кондер встретил Тома Робертса в Сиднее в предыдущем 1887 году и затем снова на Пасху 1888 года, когда они вместе рисовали на пляже пригорода Сиднея Куджи-Бич. По прибытии в Мельбурн Кондер сначала обосновался в студии Робертса в Гросвенор-Чемберс, и «Выходные в Ментоне» была первой картиной Кондера в Мельбурне. Работа демонстрирует свидетельства того, что на неё оказало влияние японское искусство, в то время как аналогичный мотив моста обычно использовал влиятельный американский художник Джеймс Макнил Уистлер. Один из потомков австралийского пейзажиста и одного из крупнейших представителей Гейдельбергской школы Артура Стритона предположил, что фигура в сером костюме на пирсе — Робертс, а человек, лежащий на пляже — Стритон.

«Праздник в Ментоне» — это самая известная картина художника. Она была описана как «признанный критиками шедевр австралийского импрессионизма» и «исключительно австралийская работа». Теренс Лейн, старший куратор отдела австралийского искусства в Национальной галерее Виктории, охарактеризовал постановку картины как «неестественную, почти сюрреалистичную», а композицию — как «великолепно абстрактную, а солнечный свет — блестяще австралийский».

Примечания

Ссылки 
 

Картины из собраний Художественной галереи Южной Австралии
Пейзажи XIX века